Manz ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Manz (1885–1949), Schweizer Schauspieler
 Andreas Manz (* 1956), Schweizer Chemiker
 Anton Manz von Mariensee (1757–1830), österreichischer Montanindustrieller 
 August von Manz (1848–1940), bayerischer Generalleutnant 
 Carsten Manz (* 1968), deutscher Maschinenbauingenieur
 Caspar E. Manz (1923–2010), Schweizer Hotelier

 Daniel Manz (* 1987), deutscher Taekwondokämpfer
 Eckhard Manz, deutscher evangelischer Kirchenmusiker und Kirchenmusikdirektor
 Emil Manz (1880–1945), deutscher Bildhauer
 Ernst Manz (1881–nach 1935), Schweizer Hotelier
 Erwin Manz (* 1960), deutscher Biologe und Staatssekretär
 Felix Manz (Felix Mantz; um 1498–1527), Schweizer Führer der Täuferbewegung und Märtyrer
 Friedrich Manz (1941–2015), deutscher Kinderarzt und Ernährungswissenschaftler
 Georg Joseph Manz (1808–1894), deutscher Buchhändler, Verleger und Druckereibesitzer in Regensburg
 Gerlinde Manz-Christ (* 1960), österreichische Diplomatin
 Gustav Manz (1868–1931), deutscher Journalist 
 Hans Manz (1931–2016), Schweizer Schriftsteller
 Hans Peter Manz (* 1955), österreichischer Diplomat
 Heinrich Manz (1852–1914), deutscher Schuhfabrikant und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Herbert Manz (1931–2010), deutscher Schauspieler
 Hermann Manz (1853–1924), bayerischer Offizier, Begründer des Tierparks Hellabrunn 
 Horst Manz (1934–2010), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Jakob Manz (* 2001), deutscher Saxophonist 
 Johann Bucher-Manz (1843–1919), Schweizer Landmaschinenunternehmer
 Johann Philipp Manz (1726–um 1812), Jurist im Dienst der Fürsten von Salm-Kyrburg und der Ersten Französischen Republik
 Johanna Manz (* 1988), deutsche Schwimmerin
 John Manz (* 1945), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Chicago
 Jörn Manz (* 1947), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Juan Manz (* 1945), mexikanischer Dichter, Herausgeber und Kulturförderer
 Kaspar Manz (1606–1677), deutscher Rechtswissenschaftler und Kanzler von Pfalz-Neuburg
 Linda Manz (1961–2020), US-amerikanische Schauspielerin
 Ljuba Manz-Lurje (* 1940), Schweizer Hotelunternehmerin
 Ludwig Manz (1920–1990), deutscher Bildhauer und Restaurator
 Markus G. Manz (* 1967), deutscher Mediziner
 Monika Manz (* 1947), deutsche Schauspielerin
 Otto Manz (1871–1953), Schweizer Architekt
 Paul Manz (1924–1995), Schweizer Politiker
 Peter Manz (* 1951), deutscher Jurist
 Peter C. Manz (* 1946), Domkapitular im Bistum Augsburg
 Philipp Jakob Manz (1861–1936), deutscher Architekt
 Roland Manz (1938–2014), deutscher Politiker (SPD) und Bürgermeister
 Rudolf Manz (1908–1996), deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 Rudolf Manz (Architekt) (1932–2013), Schweizer Architekt, Dozent für Raumerfassung und Raumdarstellung mit Video
 Sebastian Manz (* 1986), deutscher Klarinettist
 Sümeyye Manz (* 1989), deutsche Taekwondo-Kämpferin
 Theodor Manz (1922–1974), Schweizer Architekt
 Ulrich Manz (1943–2019), deutscher Journalist
 Vinzenz Manz von Mariensee (1800–1865), österreichischer Montanindustrieller

 Wilko Manz (* 1972), deutscher Bauingenieur, Professor für Verkehrsplanung und Spieleautor.

Siehe auch 
 Manz AG, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, juristischer Fachverlag
 Verlag und Druckerei G. J. Manz (1925–1998), ehemaliger Verlag mit Druckerei in Dillingen an der Donau
 Manns
 Mans
 Manz von Mariensee
 Mantz

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym